Zala este un județ din Ungaria. Deseori este confundat cu comitatul istoric Zala, dar teritorial sunt diferențe majore.

Structura administrativă

Municipii 
 Zalaegerszeg (reședință de județ)
 Nagykanizsa

Orașe 
(după populație, conform recendământului din 2001)
 Keszthely (21.944)
 Lenti (8.559)
 Zalaszentgrót (7.944)
 Letenye (4.613) 
 Hévíz (4.523)
 Zalalövő (3.256)
 Zalakaros (1.519)

Sate 

Zala